Bains (Haute Loire)
ook:
Bains-les-Bains, Vogezen
Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine